2 miejscowości w Polsce: 
 Karczów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny 
 Karczów – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa